De BE Circuit Final 2008 was het afsluitende toernooi van het BE Circuit van het seizoen 2007/08. Het toernooi werd gehouden op 7 en 8 juni en werd in de Nederlandse stad Assen georganiseerd.

Uitslagen

Mannen enkel

Halve finales

Finale

Vrouwen enkel

Halve finales

Finale

Mannen dubbel

Vrouwen dubbel

Gemengd dubbel 

Badmintonwedstrijd
Badminton in Nederland
Sportevenement in Assen
Badminton in 2008